Vesnice Nová Studnice je částí obce Hradečno ležící v okrese Kladno. V roce 2011 zde trvale žilo 92 obyvatel.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1726, kdy ji spolu s Drnkem roku 1726 založil Adolf Bernard z Martinic.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Kladno
Sídla ve Džbánu
Hradečno